Dice puede referirse a:

 Dice, personificación de la justicia en la mitología griega.
 Dice, manga del género shōjo dibujado y escrito por la mangaka Ayumi Shiina.
 EA Digital Illusions CE, también conocido como EA DICE.

Personas 
 Andrew Dice Clay, cantante estadounidense.
 Tom Dice, cantautor belga.

Autores de nombres científicos 
Dice - James C. Dice fl. 1995.

Música 
 DICE, banda alemana de rock progresivo.
 «Dice», canción de Finley Quaye (2003).

Enlaces externos